Панзакола има више значења:

 Панзакола (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Панзакола (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику